MERS o síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà, afecció respiratòria causada per la infecció pel MERS-coronavirus 
 MERS coronavirus, virus d'ARN de cadena simple del tipus coronavirus i gènere Betacoronavirus, causant de la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà
 Toponímia:
 Mers o Merç, municipi al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània, França)
 Mers el-Kebir, port al nord-oest d'Algèria, a l'extrem occidental del golf d'Orà 
 Mers El Kheir, comuna rural de la prefectura de Skhirate-Témara, a la regió de Rabat-Salé-Kenitra
 Mers-les-Bains, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Mers-sur-Indre, municipi al departament de l'Indre 
 El Mers, comuna rural de la província de Boulemane, a la regió de Fes-Meknès, al Marroc